Dans le monde, il existe plusieurs routes numérotées B6 :
 Bundesstraße 6 (B 6), en Allemagne
 Route B6, à Chypre

Voir aussi